Sarv kan syfta på:

 Sarv – en hanren, se ren.
 Sarv (fisk) – en fiskart som ingår i släktet Scardinius (Scardinius erythrophthalmus) alternativt Rutilus (Rutilus aula)

Geografi

Iran 

 Sarv-e Soflá, ort, Yazd, 
 Sarv (ort), Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar